Ring György (Budapest, 1981. március 18. –) magyar nemzetközi labdarúgó-játékvezető-asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés
A játékvezetői vizsga megszerzését követően Budapesten különböző labdarúgó-mérkőzéseken szerezte meg a szükséges ismereteket. Játékvezetői előrehaladását egy betegség gátolta meg. Egészségi állapotának javulása után kizárólag asszisztensi feladatokat látott el a Budapesti Labdarúgó-szövetség bajnokságaiban, 2006-ban lett az  Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) országos asszisztensi keret tagja.

Élvonalbeli asszisztálások száma: 284

Asszisztens nemzeti kupadöntőn: 3

2019. december 29-én bejelentette Kassai Viktorral, hogy visszavonul.

Nemzetközi játékvezetés
A Magyar Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezető asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2008-tól tartotta nyilván bírói keretében. Több Bajnokok Ligája, Európa Liga, UEFA-kupa, Intertotó Kupa és nemzetek közötti válogatott mérkőzés illetve csapattalálkozón segítette a játékvezető szakmai munkáját. 2010. nyarától Kassai Viktor játékvezetői csapatának állandó tagja. Részese volt többek között 2011-ben az FC Barcelona - Manchester United Bajnokok Ligája döntőjének, továbbá 2012-ben a Real Madrid - Bayern München és 2013-ban a Bayern München - FC Barcelona Bajnokok Ligája elődöntőknek, valamint 2016-ban a Liverpool - Villarreal Európa Liga elődöntőnek is.
Ifjúsági Olimpiai Játékok

2010-ben a Szingapúrban megrendezett első Ifjúsági Olimpiai Játékokon játékvezető asszisztenseként vett részt, ahol Albert Istvánnal három mérkőzésen segítette Vad István munkáját: a nyitómérkőzést, egy elődöntőt és a döntőt vezették.

Világbajnokság
2011-ben Kolumbiában rendezték a 18., U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB Szpisják Zsolttal közösen Vad István állandó asszisztenseként foglalkoztatta két csoportmérkőzésen és egy nyolcaddöntőn.
2017-ben a Koreai Köztársaságban rendezték a 21., U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB ifj. Tóth Vencellel közösen Kassai Viktor állandó asszisztenseként foglalkoztatta két csoportmérkőzésen. Ezen felül történelmi esemény fűződik a nevéhez: a FIFA JB a Mexikó - Szenegál nyolcaddöntőre videó játékvezető asszisztensnek (videóbíró, VAR) jelölte, ezzel ő lett az első magyar játékvezető, aki hivatalos mérkőzésen videóbíróként működött közre.

Európa-bajnokság 
Törökország rendezte a 2008-as U17-es labdarúgó-Európa-bajnokság döntő találkozóit, ahol három csoportmérkőzésen és az egyik elődöntőn kapott lehetőséget, megbízható képességeinek bemutatására.

Svédország rendezte a 17., a 2009-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságot, ahol az UEFA JB  asszisztensi feladatokkal bízta meg. Az Eb-n részt vevő játékvezetők és asszisztensek mindegyikénél legalább öt évvel fiatalabb. Három csoportmérkőzésen, az egyik elődöntőn, illetve a döntőn tevékenykedhetett.
Lengyelország és Ukrajna közösen rendezte a 2012-es Európa bajnokságot, ahol kollégáival (Kassai Viktor játékvezető, Erős Gábor asszisztens, Vad István és Bognár Tamás alapvonali játékvezetők) két csoportmérkőzésen asszisztensként működhetett közre.

Franciaország rendezte a 2016-os Európa bajnokságot, ahol kollégáival (Kassai Viktor játékvezető, ifj. Tóth Vencel asszisztens, Bognár Tamás és Farkas Ádám alapvonali játékvezetők) két csoportmérkőzésen és egy negyeddöntőn asszisztensként működhetett közre. Ezek mellett az UEFA JB további három mérkőzésre jelölte tartalék játékvezető asszisztensnek, amelynek köszönhetően Kassai Viktor tartalék játékvezető társaságában a Horvátország - Spanyolország csoportmérkőzésen (játékvezető: Björn Kuipers), a Horvátország - Portugália nyolcaddöntőn (játékvezető: Carlos Velasco Carballo) és a Portugália - Franciaország döntőn (játékvezető: Mark Clattenburg) is a játékvezetői csapat tagja volt.

FIFA klubvilágbajnokság
A 2016-os FIFA-klubvilágbajnokságon ifj. Tóth Vencellel két mérkőzésen működött közre Kassai Viktor asszisztenseként a földrészek legjobb klubcsapatainak seregszemléjén. A Kasima Antlers és az Atlético Nacional elődöntős mérkőzésén történelmi esemény fűződik a nevükhöz: a FIFA tornák történetében elsőként, utólagosan, a video-visszajátszás után ítéltek büntetőt. Ezek mellett a FIFA JB további két mérkőzésre jelölte tartalék játékvezető asszisztensnek, amelynek köszönhetően nemcsak a Kasima Antlers - Auckland City nyitómérkőzésen, hanem a Real Madrid - Kasima Antlers döntőn is Janny Sikazwe játékvezetői csapatának tagja volt.

Nemzetközi döntők játékvezető asszisztensként

UEFA-bajnokok ligája

UEFA U-21 Európa bajnokság

Ifjúsági Olimpiai Játékok

Katari Emír Kupa 
A katari és a magyar JB 20 éves együttműködésének eredményeként a katari Emír Kupa döntőjét 2011-ben magyar játékvezetők vezették.

Szaúd-Arábia Király Kupa 
2014-ben a szaúd-arábiai Király Kupa döntőjét magyar játékvezetők vezették.

Nemzetközi döntők tartalék játékvezető asszisztensként

Sportvezetőként
Évek óta részt vesz a fiatal, megyei játékvezetők képzésében és vizsgáztatásában a Budapesti Labdarúgó-szövetségénél, illetve más megyei labdarúgó szövetségek játékvezetői tovabbképzésein.

Sikerei, díjai
2009-ben a Magyar Labdarúgó-szövetség a 2008-2009-es bajnokság legjobb játékvezető asszisztensének elismerésében részesítette.

A Hivatásos Labdarúgók Szervezete összesen négy alkalommal választotta Erős Gáborral közösen a bajnoki év legjobb játékvezető asszisztensének (2010-2011., 2011-2012., 2012-2013. és 2013-2014.)

Családi kapcsolata
Édesapja, Ring János nemzetközi, FIFA partbíró, asszisztens, a játékvezetők szakmai képzésének igazgatója volt.

Források

Külső hivatkozások 
 
 Ring György . focibiro.hu (Hozzáférés: 2020. október 20.)

Jegyzetek 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1981-ben született személyek
Élő személyek